Dalang (Bali), een plaats in de provincie Bali, Indonesië
Dalang (Dongguan), grote gemeente in Dongguan, Volksrepubliek China
Dalang (Sudan), een nederzetting in Zuid-Kordofan, Soedan

dalang (kunstenaar), een kunstenaar die wajang speelt